156 rok naszej ery
 156 rok przed naszą erą
 156 liczba naturalna
 gwiazda podwójna NGC 156
 planetoida (156) Xanthippe
 droga wojewódzka nr 156
 linia kolejowa nr 156
 niemiecki samolot Fieseler Fi 156 Storch
 radziecki odrzutowiec Ła-156
 pocisk antybalistyczny Raytheon RIM-156 Standard Missile 2ER Block IV
 samochód sportowy Alfa Romeo 156
 monitor Neptun 156
 filatelistyka: blok 156 - Kosmiczna historia Ziemi